Hooghe oder D’Hooghe ist der Familienname folgender Personen:

 Kamiel D’Hooghe (* 1929), belgischer Organist und Musikpädagoge

 Robert d’Hooghe (1903–1987), deutscher Tanzkritiker, Journalist und Fotograf
 Romeyn de Hooghe (1645–1708), niederländischer Kupferstecher
 Sofie Hooghe (* 1991), belgische Triathletin